Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2012 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jonathan Marray in Frederik Nielsen sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Maks Mirni /  Daniel Nestor (drugi krog)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (tretji krog)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale)
 Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (prvi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (drugi krog)
 Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (tretji krog)

<ol start=9>
 Marcel Granollers /  Marc López ''(prvi krog)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner ''(polfinale)
 František Čermák /  Filip Polášek ''(prvi krog)
 Santiago González /  Christopher Kas ''(drugi krog)
 Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(prvi krog)
 Eric Butorac /  Jamie Murray ''(drugi krog)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(četrtfinale)
 André Sá /  Bruno Soares ''(drugi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2012